Грета Визенталь (, 9 декабря 1885 — 22 июня 1970) — австрийская балерина, актриса, хореограф и педагог.

Биография 
Грета Визенталь родилась в 1885 г. в Вене (Австро-Венгрия). В десятилетнем возрасте её приняли в балетную школу при Венская государственная опера, где обучалась классическому балету. С 1901 по 1907 г. она выступала танцовщицей: в 1905 г. её назначили корифейкой Венского придворного оперного балета, в 1907 г. она исполняла главную роль в опере «Немая из Портичи».

Несмотря на свои достижения, Грета оставила оперу. В 1908 году она и две её сестры Эльза и Берта объединились в танцевальную группу, для которой создали новый, отличающийся своеобразием стиль танца. Сёстры дебютировали в  с вольной интерпретацией вальса. Затем они посетили с гастролями Берлин, Санкт-Петербург, Будапешт и Прага. Макс Рейнхард пригласил их исполнять пантомиму Sumurun. Впоследствии они много лет работали вместе: Рейнхард не раз приглашал Грету исполнять главные роли в своих постановках: в «Лисистрате» Аристофана, «Мещанине во дворянстве» Мольера, «Летучей мыши» Штрауса и др.

В 1910 г. Грета вышла замуж за художника . В 1912 г. ей досталась роль в опере Макса Рейнхардта Ариадна на Наксосе. Грета добилась большой популярности как исполнительница венского вальса, творчески сочетая классический балет с современным танцем. Она также танцевала в нескольких немых кинофильмах. Тогда же, в 1912 г., она создала свою танцевальную группу, а в 1917 г. открыла в Вене танцевальную школу.

В 1928 г. Грета танцевала на открытии Зальцбургского фестиваля. В 1930 году она поставила свой балет на сцене Венской государственной оперы. В период 1930—1959 гг. она работала хореографом Зальцбургского фестиваля и ставила, например, «Ифигению в Авлиде». В период 1934—1952 гг. она преподавала в Вене на танцевальном отделении Венского университета музыки и исполнительского искусства.

Грета Визенталь написала автобиографию Der Aufstieg («Восхождение»).

Балеты 
 Пантомима «День рождения инфанты» (1908)
 «Пчела» (1916)
 «Бездельник в Вене» (1930)

Фильмография 
 Das fremde Mädchen (1913)
 Die goldene Fliege (1914)
 Erlkönigs Tochter (1914)
 Kadra Sâfa (1914)
 Der Traum des Künstlers (1919)

Примечания

Литература 
 Rudolf Huber-Wiesenthal: Die Schwestern Wiesenthal. 1934.
 Ingeborg Prenner: Grete Wiesenthal. Die Begründerin eines neuen Tanzstils. Phil. Diss. Wien 1950.
 Leonard M. Fiedler und Martin Lang (Hrsg.): Grete Wiesenthal. Die Schönheit der Sprache des Körpers im Tanz. Residenz Verlag, Salzburg und Wien 1985.
 Andrea Amort: «Ich könnte mir eine moderne Tänzerin denken, die auf Krücken tanzt.» In: Fledermaus Kabarett 1907 bis 1913. Hrsg. von Michael Buhrs, Barbara Lesák u. Thomas Trabitsch. Christian Brandstätter Verlag, Wien 2007, S. 137—153.
 Gabriele Brandstetter und Gunhild Oberzaucher-Schüller (Hrsg.): Mundart der Wiener Moderne. Der Tanz der Grete Wiesenthal. Kieser, München 2009.
 Andrea Amort: Free Dance in Interwar Vienna. In: Interwar Vienna. Culture between Tradition and Modernity. Eds. Deborah Holmes and Lisa Silverman. New York, Camden House, 2009, p. 117—142.
 Susanne Mundorf: Grete Wiesenthal: Renaissance einer Tanzform und Walzerschwünge.

Танцоры Австрии
Актёры немого кино
Преподаватели Венского университета музыки и исполнительского искусства